50. Turniej Czterech Skoczni (niem. 50. Vierschanzentournee) – edycja Turnieju Czterech Skoczni, przeprowadzona w sezonie 2001/2002 na skoczniach w Niemczech i Austrii, w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich. Rozgrywany był od 30 grudnia 2001 do 6 stycznia 2002.

Po raz pierwszy w historii Turnieju jeden zawodnik wygrał wszystkie cztery konkursy. Dokonał tego Sven Hannawald. Osiągnięcie to jako pierwszy powtórzył po 16 latach Kamil Stoch w 66. Turnieju Czterech Skoczni w sezonie 2017/2018.

Q – zwycięzca pary kwalifikacyjnejq – „szczęśliwy przegrany” (zawodnik przegrał w bezpośredniej rywalizacji, ale awansował do II tury)

Oberstdorf 
Data: 30 grudnia 2001
Godzina: 13.45 
Państwo:  Niemcy
Skocznia: Schattenbergschanze
Punkt konstrukcyjny: 115 m
Rekord skoczni:  Martin Schmitt (29.12 2000) – 133 m

Zestawienie polskich par

Wyniki konkursu

Garmisch-Partenkirchen 
Data: 1 stycznia 2002
Godzina: 13.45 
Państwo:  Niemcy
Skocznia: Große Olympiaschanze
Punkt konstrukcyjny: 115 m
Rekord skoczni:  Adam Małysz (1.01 2001) – 129,5 m

Zestawienie polskich par

Wyniki konkursu

Innsbruck 
Data: 4 stycznia 2002
Godzina: 13.45 
Państwo:  Austria
Skocznia: Bergisel
Punkt konstrukcyjny: 120 m
Rekord skoczni:  Sven Hannawald (04.01 2002) – 134,5 m

Zestawienie polskich par

Wyniki konkursu

Bischofshofen 
Data: 6 stycznia 2002
Godzina: 13.45 
Państwo:  Austria
Skocznia: Paul-Ausserleitner-Schanze
Punkt konstrukcyjny: 120 m
Rekord skoczni:  Sven Hannawald (6.01 2002) – 139 m

Zestawienie polskich par

Wyniki konkursu

Klasyfikacja generalna

Linki zewnętrzne 
 Wyniki konkursów na stronie FIS 
  

2001 w sportach zimowych
2002 w sportach zimowych
Turniej Czterech Skoczni
2001 w Niemczech
2002 w Niemczech
2002 w Austrii
Puchar Świata w skokach narciarskich w Oberstdorfie
Puchar Świata w skokach narciarskich w Garmisch-Partenkirchen
Puchar Świata w skokach narciarskich w Innsbrucku
Puchar Świata w skokach narciarskich w Bischofshofen